Domnina ist der Name

 der russischen Eistänzerin Oxana Alexandrowna Domnina
 einer christlichen Märtyrin und Heiligen, siehe Domnina von Terni